Hottier est un nom commun et nom propre français qui peut faire référence à :

Nom commun 
 Hottier, nom de métier ancien en Normandie, homme qui portait le hareng dans une hotte.

Patronyme 

 Philippe Hottier, comédien et formateur français de théâtre et la danse.

Références 

Patronyme français